Hulthén ist der Nachname folgender Personen:
 Erik Hulthén (1891–1972), schwedischer Physiker
 Lamek Hulthén (1909–1995), schwedischer Physiker